Джон Фримен:
 Фримен, Джон (1915—2014) — английский политик, дипломат и журналист.
  (род. 1974) — американский писатель и литературный критик.
 Фримен, Джон (1880—1929) — английский поэт.
  (1933—2014) — американский врач.